El apellido Henn puede hacer referencia a diversas personalidades
 Jorge Henn (n. 1968), político de Argentina.
 Christian Henn (n. 1964), ciclista alemán.
 Mark Henn (n. 1958), animador estadounidense.